|}

Die Bahnstrecke Břeclav–Petrovice u Karviné ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. privilegierten Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) als Teil der österreichischen Nordbahn (Wien–Bochnia) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Břeclav (Lundenburg) über Přerov (Prerau) und Ostrava (Ostrau) nach Petrovice u Karviné (Petrowitz).

Geschichte 

Der Abschnitt Lundenburg–Ungarisch Hradisch (Staré Město u Uherského Hradiště) wurde am 4. Mai 1841 eröffnet, der Abschnitt Ungarisch Hradisch–Prerau folgte am 1. September im gleichen Jahr. Damit handelt es sich um eine der ältesten Eisenbahnstrecken Mitteleuropas.

Die Strecke wurde in den Jahren 1961 (Přerov–Petrovice u Karviné) und 1981–1985 (Břeclav–Přerov) elektrifiziert.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Bei Studénka fuhr am 8. August 2008 der EuroCity Comenius in die Trümmer einer kurz zuvor eingestürzten Brücke. Acht Menschen starben bei diesem bisher schwersten Eisenbahnunglück in der Geschichte der selbständigen Tschechischen Republik.

Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2012 wurde der Abschnitt Břeclav–Bohumín auf Rechtsfahrbetrieb umgestellt.

Am 22. Juli 2015 kollidierte ein Triebwagen der ČD-Baureihe 680 als SC 512 Bohumín–Františkovy Lázně auf einem Bahnübergang bei Studénka mit einem liegen gebliebenen Lastkraftwagen. Zwei Menschen kamen ums Leben, und weitere wurden teils schwer verletzt.

Am 25. Februar 2019 schrieb der Streckenbetreiber SŽDC den Umbau der Fahrleitungspeisung von 3 kV Gleichspannung auf 25 kV 50 Hz Wechselspannung im Abschnitt Nedakonice–Říkovice öffentlich aus. Die Ausschreibung gewann ein Konsortium der Firmen Elektrizace železnic Praha und AŽD Praha, das mit geplanten Kosten von 2,1 Milliarden Kronen das günstigste Angebot abgegeben hatte. Das Eisenbahnamt (Drážní úřad) erteilte im Jänner 2021 die Genehmigung für den Umbau. Der Beginn der Arbeiten ist im April 2020 vorgesehen, die Fertigstellung im August 2022.

Im Dezember 2019 schrieb der Streckenbetreiber SŽDC die Erneuerung des etwa zehn Kilometer langen Streckenabschnittes von Dětmarovice bis zur polnischen Staatsgrenze öffentlich aus. Gerechnet wird mit Kosten von 2945 Millionen Kronen, die anteilig über europäische Fördermittel, Darlehen und aus dem staatlichen Fonds für Verkehrsinfrastruktur finanziert werden sollen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurde die Strecke mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS ausgerüstet.

Am 24. Juni 2021 musste die Strecke zwischen Břeclav und Hodonín voll gesperrt werden, nachdem ein Tornado der Stärke F4 erhebliche Schäden an den Anlagen und Hochbauten verursacht hatte. Die Schäden konzentrieren sich insbesondere auf den Abschnitt zwischen Moravská Nová Ves und Lužice, wo die elektrische Fahrleitungsanlage samt der Masten sowie die Zugsicherungsanlagen vollständig zerstört worden sind. Ein eingleisiger Betrieb mit Diesellokomotiven konnte am Morgen des 29. Juni 2021 wieder aufgenommen werden, die vollständige Wiederherstellung der beschädigten Anlagen wird einige Wochen in Anspruch nehmen.

Literatur

Weblinks 

 Strecke 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín auf www.zelpage.cz (tschechisch)
 Strecke 330 Přerov – Břeclav auf www.zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien